Li’l Abner – amerykańska seria komiksowa
 Li’l Abner – amerykański film z 1940
 Li’l Abner – amerykański  film z 1959
 Li’l Abner – amerykański  musical
 Li’l Abner – album Shelly’ego Manne’a